Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 22 Европском првенству у атлетици у дворани 1992.године одржано је 28. фебруара.  у Ђеновиу (Италија).   
  
Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 1990. у Глазгову  није бранила  Галина Чистјакова из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовало је 15 бацачица кугле из 12 земља.

  Аустрија (1)
  Данска (1)
  Италија (1)
  Летонија (1)
  Машарска (1)
  Немачка (3))
  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Турска (1)
  Уједињени тим 2)
  Финска (1)
  Швајцарска (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1992 години 
Десет најбољих европских такмичарки скоку удаљ у дворани 1992. године пре почетка првенства 28. марта 19892, имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)  

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачице медаља

Резултати

Финале 
Одржано је само финално такмичење јер је учетвовало само 5 атлетичарки.

Укупни биланс медаља у скоку удаљ за жене после 22. Европског првенства у дворани 1970—1992.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок удаљ за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Компетни резултати са ЕПд 1992, сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1992. на сајту todor66.com
 Европска првенство у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1992.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици у дворани